

Чахово — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Чахово — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Чахово — село в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства